Калиев Еркин (Еркен) Жакенович (род. 17 апреля 1957, Алма-Ата) — казахстанский политик, бизнесмен, топ-менеджер национальной авиакомпании. Министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан в 1997—1998 годы. Абсолютный чемпион Казахстана 2001 года по гольфу.

Образование 
 В 1980 году окончил Московский инженерно-физический институт (с 2009 года — Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ») факультет кибернетики, по специальности «инженер-системотехник».
 В 1985 году, окончив Аспирантуру ВЦ Академии Наук СССР, получил степень кандидата физико-математических наук.

Карьера 
 1985—1988 гг. младший научный сотрудник Института математики и механики Академии наук Казахстана
 1989—1991 гг. — директор Выставочно-информационного центра ЦК ЛКСМК (Выставочно-информационного Центра НТТМ)
 C 1991 г. — основатель и Председатель Правления СП «Глотур»
 1996 — сентябрь 1998 гг. — Доверенный управляющий, Генеральный директор РГП «Казахстан Темир Жолы».
 В 1997 году Еркин Жакенович был назначен на должность Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.
 В сентябре 1998 года подал в отставку с поста министра и вернулся к предпринимательской деятельности.
 1998—2000 гг. — основатель и Президент фонда, Председатель Правления ЗАО «Еркин Көмек»,
 1999 Президент благотворительного фонда «Демография» которым создан международный детский центр «Ак Ерке» на 250 детей.
 С декабря 1999 года — президент Федерации сумо РК.
 30 декабря 2000—2004 гг. — Президент крупнейшей национальной авиакомпании «ЗАО „Эйр Казахстан“».
 С октября 2001 г. — президент Ассоциации гольфа Казахстана, вице-президент Федерации волейбола РК.
 С 2004 года — Генеральный директор ТОО «Еркин К».
 С августа 2008 года — Член Совета Директоров АО «Сеймар».

 Председатель совета директоров СП Glotur.
 Председатель Попечительского совета Научно-образовательный фонд "Аспандау".

Семья 
Женат, супруга Ажар Джандосова — дочь Санджара Уразовича Джандосова и внучка Ильяса Джансугурова (по матери) и знаменитого революционера Ураза Джандосова (по отцу), имеет четверых детей: Адильжана, Меруерт, Дамели, Санджара.

Его отец Жекен Калиев возглавлял республиканские организации и почти всю свою жизнь посвятил просветительству, член политсовета республиканской политической партии «Отан». 28 января 2005 года избран председателем Ассоциации содействия ООН (АСООН) в Казахстане, член Палаты общественных экспертов с 6 октября 2006 при Мажилисе Парламента РК.

Зять Ураза Алиевича Джандосова: его жена Ажар Жандосова (дочь Санджара Уразовича Джандосова) приходится двоюродной сестрой Уразу Алиевичу Джандосову.

Интересные факты 
Летом 1995 года во время благотворительного телемарафона приобрёл за миллион тенге теннисную ракетку президента страны.

Г-н Калиев сам лично писал и составлял сценарий на новогодний праздник компании «Эйр Казахстан» к наступающему 2003 году и сам пел на этом празднике. А утром улетал на Килиманджаро.

Одной из причин отставки Министра называется — докладная, на имя Президента республики Казахстан о том, что министр транспорта и коммуникаций использует своё служебное положение и бесплатно летает. Оскорбленный Калиев уплатил стоимость проезда самолётом из Астаны в Алматы и подал в отставку.

Победитель чемпионата по гольфу «Seimar Open» 1998 г., абсолютный чемпион Казахстана 2001 года по гольфу. Руководитель альпинистской команды «Снежные барсуки».

Еркин Калиев — член Клуба Меценатов Казахстана, в который вошли Булат Абилов — председатель Клуба, Раимбек Баталов, Еркин Калиев, Маргулан Сейсембаев, Нурлан Смагулов, Нуржан Субханбердин, Кайрат Сатылганов, который учредил независимую премию «Тарлан» (2000).

Примечания

Ссылки 
[biografia.kz/famous/kaliev-erkin Калиев Еркин Жакенович на Biografia.kz]

Выпускники МИФИ
Политики по алфавиту
Министры транспорта и коммуникаций Казахстана